JTA steht für: 

 Japan Transocean Air, japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code) 
 Java Transaction API, Programmierschnittstelle für Transaktionen 
 Jewish Telegraphic Agency, Nachrichtenagentur 

Jta ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Heinrich Jta († 1915), österreichischer Hutfabrikant 

JTA